Джессоп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джессоп, Август (1823—1914) — английский священник, писатель, историк, литературовед.
 Джессоп, Вайолетт Констанс (1887—1971) — стюардесса океанских лайнеров пассажирской компании «White Star Line», участница инцидентов с ними.